Santesi – cognome italiano
 Santesi – abitanti di Potenza Picena